Candlelight Records — британский лейбл звукозаписи, выпускающий в основном релизы музыкальных коллективов в жанре блэк-метал и дэт-метал.

Почтовый адрес 
Candlelight Records UK Avtech House Hithercroft Road Wallingford OX10 9DA United Kingdom

Каталог лейбла

CD 
 Candle001MLP — Enslaved — Hordanes Land
 Candle002MLP — Emperor — Emperor
 Candle003CD — Decomposed — Hope Finally Died…
 Candle004CD — Havohej — Dethrone the Son of God
 Candle005CD — Korpse — Pull The Flood
 Candle006CD — The Whores Of Babylon — Metropolis
 Candle007CD — Solstice — Lamentations
 Candle008CD — Emperor — In the Nightshade Eclipse
 Candle009CD — Eterne — Still Dreaming
 Candle010CD — Opeth — Orchid
 Candle011CD — Various Artists — Candlelight Compilation
 Candle012CD — Beyond Dawn — Pity Love
 Candle014CD — Korpse — Revirgin
 Candle015CD — Opeth — Morningrise
 Candle016CD — Eterne — Deadauthor
 Candle017CD — Dawn Of Dreams — Amber
 Candle018 — Fatal Embrace — Shadowsouls Garden
 Candle19 MiniCD — Daeonia — Morphic Lands
 Candle020MCD — Elegion — Odyssey Into Darkness
 Candle021CD — Cultus Sanguine — Shadows' Blood
 Candle022CD — Dawn Of Dreams — Fragments
 Candle023CD — Emperor — Anthems to the Welkin at Dusk
 Candle024 — Absurdus — No Heaven In Sight
 Candle25 — Opeth — My Arms, Your Hearse
 Candle026CD — Daeonia — Craven
 Candle027CD — Christian Death — Bible
 Candle028CD — Daeonia — Alice
 Candle029CD — Emperor — Emperor / Wrath of the Tyrant
 Candle030CD — Emperor — In the Nightshade Eclipse
 Candle031CD — Emperor — Anthems to the Welkin at Dusk
 Candle032CD — Various Artists — Candlelight Collection Volume 2
 Candle033CD — Various Artists — Candlelight Collection III
 Candle034CD — Peccatum — Strangling From Within
 Candle035CD — Emperor — IX Equilibrium
 Candle036CD — Source Of Tide — Ruins Of Beauty/
 Candle037CD — Myrkskog — Death Machine
 Candle038CD — Agent Steel — Omega Conspiracy
 Candle039CD — Christian Death — Catastrophe Ballet
 Candle040CD — Christian Death — Ashes
 Candle041CD — Christian Death — The Wind Kissed Pictures
 Candle042CD — Christian Death — Atrocities
 Candle043CD — Christian Death — The Scriptures
 Candke044CD — Christian Death — Sexy Death God
 Candle045CD — Christian Death — Born Again Anti-Christian
 Candle046VID — Emperor — Emperial Live Ceremony
 Candle047CD — Peccatum — Oh, My Regrets
 Candle048CD — Emperor — Emperial Live Ceremony
 Candle049CD — Though Shalt Suffer — Somnium
 Candle050DP — Emperor — IX Equilibrium
 Candle051CD — Killing Machine — Killing Machine
 Candle 052 — Emperor — Emperial Live Ceremony
 Candle053CD — Opeth — Orchid
 Candle054CD — Opeth — Morningrise
 Candle055CD — Opeth — My Arms Your Hearse
 Candle056CD — Peccatum — Amor Fati
 Candle057CD — Extreme Noise Terror — Being And Nothing
 Candle058CD — Failed Humanity — The Sound Of Razors Through Flesh
 Candle059CD — Daeonia — Crescendo
 Candle060DVD — Emperor — Emperial Live Ceremony
 Candle061CD — Zyklon — World ov Worms
 Candle061TIN — Zyklon — World ov Worms
 Candle062CD — Various Artists — Candlelight Collection Vol. 4
 Candle063CD — Source Of Tide — Blueprints
 Candle064CD — Emperor — Prometheus: The Discipline of Fire & Demise
 Candle065CD — Centinex — Diabolical Desolation
 Candle066CD — Insomnium — In the Halls Of Awaiting
 Candle067CD — Arcturus — Aspera Hiems Synfonia + Constellation EP
 Candle068CD — Various Artists — Candlelight Collection Vol. 5
 Candle069CD — Solstice — Lamentations
 Candle070CD — Incantation — Blasphemy
 Candle071CD — Myrkskog — Superior Massacre
 Candle072CD — Christian Death — Pornographic Messiah
 Candle073CD — Kaamos — Kaamos
 Candle074CD — Zyklon — Aeon
 Candle075CD — Ved Buens Ende — Written in Waters
 Candle076CD — Fleurety — Mid Tid Skal Komme
 Candle077CD — 1349 — Liberation
 Candle078CD — Arcturus — La Masquerade Infernale
 Candle079CD — Lover Of Sin — Christian Death Presents Lover Of Sin
 Candle080CD — Insomnium — Since The Day It All Came Down
 Candle081CD — Belef — Infection Purification
 Candle082CD — 1349 — Beyond the Apocalypse
 Candle083CD — Emperor — Scattered Ashes - A Decade of Emperial Wrath
 Candle084CD — Centinex — Hellbrigade
 Candle085CD — Centinex — Malleus Maleficarum
 Candle086CD — Centinex — Bloodhunt / Reborn Through Flames
 Candle087CD — Yattering — Genocide
 Candle088CD — Grimfist — Ghouls of Grandeur
 Candle089CD — Centinex — Decadence — Prophecies of Cosmic Chaos
 Candle090CD — Khold — Morke Gravers Kammer
 Candle091CD — Kaamos — Lucifer Rising
 Candle092CD — Sceptic — Unbeliever’s Script
 Candle093CD — Crionics — Human Error: Ways to Self Destruction
 Candle094CD — Blut Aus Nord — The Work Which Transforms God
 Candle095CD — Cadaver — Necrosis
 Candle096CD — Mithras — Worlds Beyond the Veil
 Candle097CD — Mithras — Forever Advancing Legions
 Candle098CD — Nyia — Head Held High
 Candle099CD — Blut Aus Nord — Thematic Emanation of Archetypal Multiplicity
 Candle100CD — Enslaved — Vikingligr Veldi
 Candle101DVD — Emperor — Emperial Live Ceremony
 Candle102CD — Emperor — Emperor / Wrath of the Tyrant (переиздание)
 Candle103CD — Emperor — In the NIghtshade Eclipse (переиздание)
 Candle104CD — Emperor — Anthems to the Welkin at Dusk (переиздание)
 Candle105CD — Emperor — IX Equilibrium (переиздание)
 Candle106CD — Crionics — Armageddon’s Evolution
 Candle107CD — Grimfist — 10 Steps to Hell
 Candle108CD — Blut Aus Nord — MoRT
 Candle109CD — Crowbar — Life’s Blood for the Downtrodden
 Candle110CD — Octavia Sperati — Winter Enclosure
 Candle111CD — Zyklon — Disintegrate
 Candle112CD — Glorior Belli — Meet Us At The Southern Sign
 Candle113CD — Mithras — Behind The Shadows Lie Madness
 Candle114CD — 1349 — Hellfire
 Candle115CD — Blut Aus Nord — Ultima Thulee
 Candle116CD — Monolithe — Monolithe II
 Candle117CD — Blut Aus Nord— Memoria Vetusta
 Candle118CD — Overmars — Affliction, Endocrine… Vertigo
 Candle119CD — Dam — Purity: The Darwinian Paradox
 Candle120CD — P.H.O.B.O.S. — Tectonics
 Candle121CD — Audrey Horne — No Hay Banda
 Candle122CD — Apocryphal Voice — Stilltrapped
 Candle123CD — Novembers Doom — The Pale Haunt Departure
 Candle124CD — Epoch of Unlight — The Continuum Hypothesis
 Candle125CD — Thine Eyes Bleed — In The Wake of Separation
 Candle126CD — Sigh — Gallows Gallery
 Candle128CD — Subterranean Masquerade — Suspended Animations Dreams
 Candle129CD — Age of Silence — Complications — Trilogy of Intricacy
 Candle130CD — Spektr — The Near Death Experience
 Candle131CD — Исан — The Adversary
 Candle132CD — Seventh Cross — Scorched By the Flames of Vengeance
 Candle133CD — Daylight Dies — Dismantling Devotion
 Candle134CD — She Said Destroy — Time Like Vines
 Candle135CD — Manngard — Circling Buzzards
 Candle136CD — Comity — …As Everything is a Tragedy
 Candle137CD — Forest Silence — Philosophy of Winter
 Candle138CD — Manngard — European Cowards
 Candle139CD — Eternal Majesty — Wounds of Hatred And Slavery
 Candle140CD — Spektr — Et Fugit Interea Fugit Irreparabile Tempus
 Candle141CD — Blut Aus Nord — Memoria Vetusta II — Dialogue With The Stars
 Candle142CD — Starkweather — Croatoan
 Candle143CD — To-Mera — Transcendental
 Candle144CD — Killing Joke — Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions
 Candle145CD — Paganize — Evolution Hour
 Candle146CD — Wolverine — Still
 Candle147CD — Insomnium — Above the Weeping World
 Candle148CD — Furze — Necromanzee Cogent
 Candle149CD — Furze — Trident Autocrat
 Candle150CD — Various Artists — Phoenix Risen
 Candle151CD — Onslaught — Killing Peace
 Candle152CD — Stonegard — Arrows
 Candle153CD — In Battle — Kingdom of Fear
 Candle154CD — Ansur — Axiom
 Candle155DVD — Crowbar — Live: With Full Force
 Candle156CD — Distorted — Voices From Within
 Candle157CD — Crowbar — Broken Glass
 Candle158CD — Lost Eden — Cycle Repeats
 Candle159CD — Nebelhexe — Essensual
 Candle160CD — Furze — UTD
 Candle161CD — Illdisposed — Burn Me Wicked
 Candle162CD — Manes — How the World Came to An End
 Candle163CD — Abigail Williams — Legend (Tour EP)
 Candle164CD — October File — Hallowed Be Thy Army
 Candle165CD — The Foreshadowing — Days of Nothing
 Candle166CD — Blood Tsunami — Thrash Metal
 Candle167CD — PAntheon I — The Wanderer And His Shadow
 Candle168CD — Octavia Sperati — Grace Submerged
 Candle169CD — Sear Bliss — The Archane Odyssey
 Candle170CD — Obituary — Xecutioner’s Return
 Candle171CD — Anaal Nathrakh — Passion
 Candle172CD — Omnium Gatherum — Stuck Here on Snakes Way
 Candle173CD — October File — Holy Armour from the Jaws of God
 Candle174CD — Averse Sefira — Battle Clarion
 Candle175CD — Dam — The Difference Engine
 Candle176CD — Throne of Katarsis — An Eternal Dark Horizon
 Candle177CD — Killing Joke — Inside Extremities, Mixes, Rehearsals & Live
 Candle178CD — Carnal Forge — Testify for My Victims
 Candle179CD — Blut Aus Nord — Odinist
 Candle180CD — Killing Joke — Bootleg Vinyl Archive Vol. 1
 Candle181CD — Killing Joke — Bootleg Vinyl Archive Vol. 2
 Candle182CD — Crionics — Neuthrone
 Candle183CD — Entombed — Serpents Saints
 Candle184CD — Limbonic Art — A Legacy of Evil
 Candle185CDSE — Emperor — Emperor / Wrath of the Tyrant
 Candle186CDSE — Emperor — In the Nightside Eclipse
 Candle187CDSE — Emperor — Anthems to the Welkin at Dusk
 Candle188CDSE — Emperor — IX Equilibrium
 Candle189CDSE — Emperor — Prometheus: The Discipline of Fire & Demise
 Candle190CD — IXXI — Elect Darkness
 Candle191CD — Sothis — De Oppresso Liber
 Candle192CD — Omnium Gatherum — The Redshift
 Candle193CD — The Living Fields — Running Out Of Daylight
 Candle194CD — Hemlock — Bleed the Dream
 Candle195CD — Diablo Swing Orchestra — The Butcher’s Ballroom
 Candle196CD — Hardingrock — Grimen
 Candle197CD — Nachtmystium — Instinct: Decay
 Candle198CD — Nachtmystium — Demise
 Candle199CD — Nachtmystium — Reign Of The Malicious
 Candle200CD — Nachtmystium — First Attacks: Demos 2000—2001
 Candle201CD — Nachtmystium — Nachtmystium
 Candle202CD — Killing Joke — Love Like Blood — Live
 Candle203CD — Illogocist — The Insight Eye
 Candle204CD — Gorod — Leading Vision
 Candle205CD — Malignancy — Inhuman Gortesqueries
 Candle207CD — Arsis — United in Regret
 Candle208CD — Electro Quarterstaff — Gretzky
 Candle209CD — Odious Mortem — Cryptic Implosion
 Candle210CD — Phobia — Cruel
 Candle212CD — Martriden — The Unsettling Dark
 Candle213CD — To-Mera — Delusions
 Candle214CD — Forest Stream — The Crown Of Winter
 Candle215CD — Abigail Williams — In The Shadow Of A Thousand Sins
 Candle216CD — Averse Sefira — Advent Parallax
 Candle217CD — Nachtmystium — Assassins — Black Meddle Part 1
 Candle218CD — Ihsahn — angL
 Candle219CD — Starofash — The Thread
 Candle220CD — Absu — Absu
 Candle221CD — Ansur — Warring Factions
 Candle222CD — Daylight Dies — Lost to the Living
 Candle223CD — Glorior Belli — Ô Lavdate Dominvs
 Candle224CD — Emperor — Live Inferno
 Candlep225CD — English Dogs — Where Legend Began
 Candlep226CD — Onslaught — The Shadow Of Death
 Candle227CD — Nachtmystium — Worldfall
 Candle228CD — Pantheon I — Worlds I Create
 Candlep229CD — Sacrilege — Within The Prophecy / Behind The Realms Of Madness
 Candle230CD — Obituary — Left to Die
 Candle231DVD — Emperor — Live at Wacken Open Air 2006 — «A Night of Emperial Wrath»
 Candle232CD — Obituary — Darkest Day
 Candle233CD — Corpus Christii — Rising
 Candle234CD — Tiamat — Sumerian Cry
 Candle235CD — Zyklon-B — Blood Must Be Shed
 Candle236CD — Nifelheim — Servants Of Darkness
 Candle238CD — Abigail Williams — In the Absence of Light
 Candle240CD — Enslaved — Hordanes Land
 Candle241CD — Phobia — 22 Random Acts Of Violence
 Candle243CD — Maruta — In Narcosis
 Candle244CD — Kill The Client — Cleptocracy
 Candle245CD — As Eden Burns — The Great Celestial Delusion
 Candle246CD — Terminal Function — Measuring The Abstract
 Candle247CD — Crowpath — One With Filth
 Candle248CD — Severed Savior — Servile Insurrection
 Candle249CD — Blood Tsunami — Grand Feast For Vultures
 Candle250CD — Defiance — The prophecy
 Candle251CD — Imperial Vengeance — At The Going Down Of The Sun
 Candle252CD — The Wretched End — Inroads
 Candle254CD — Sigh — In Somniphobia
 Candle255CD — The Atlas Moth — A Glorified Piece Of Blue Sky
 Candle256CD — Insomnium — Across The Dark
 Candle260CD — Orange Goblin — Eulogy For The Damned
 Candle261CD — 1349 — Revelations Of The Black Flame
 Candle262CD — Circle Of Dead Children — Psalm Of The Grand Destroyer
 Candle263CD — Ulcerate — Everything Is Fine
 Candle264CD — Claustrofobia — I See Red
 Candle265CD — Magrudergrind — Magrudergrind
 Candle266CD — Demonic Resurrection — The Return To Darkness
 Candle267CD — At the Gates — Gardens of Grief
 Candle268CD — Nebelhexë — Dead Waters
 Candle269CD — Tardy Brothers — Bloodline
 Candle270CD — Havok — Burn
 Candle271CD — Throne Of Katarsis — An Eternal Dark Horizon
 Candle272BOX — Emperor — Live Inferno
 Candle273BOX — Opeth — The Candelight Years
 Candle274CD — Xerath — I
 Candle275CD — Limbonic Art — Phantasmagoria

Picture Disk 
 CVCS001PD — 1349 — Liberation
 CVCS002PD — 1349 — Beyond the Apocalypse
 CVCSoo3PD — Opeth — Orchid
 CVCS004PD — Opeth — Morningrise
 CVCS005PD — Opeth — My Armse, Your Hearse

LP 
 Candle008LP — Emperor — In The Nightside Eclipse
 Candle064LP — Emperor — Prometheus: The Discipline Of Fire & Demise

DVD 
 Candle101DVD — Emperor — Emperial Live Ceremony
 Candle127DVD — Zyklon — Storm Detonation Live
 Candle155DVD — Crowbar — Live: With Full Force

Box Set 
 Candle272BOX — Emperor — Live Inferno
 Candle273BOX — Opeth — The Candlelight Years

Лейблы звукозаписи Великобритании
Блэк-метал-лейблы